Vign (del Francés Vigne, que significa Viña en español), es un despoblado (conocido popularmente como ciudad fantasma) localizado al este de Francia, en la región de Alsacia. Fue llamado de esta manera debido a los viñedos que allí se encontraban.

Historia 

Vign fue fundado en el siglo XIX, alrededor del año 1810, por el francés Jean-Sebástien Le Grand. Vign fue un pueblo cuya actividad económica principal era el cultivo de viñedos y la elaboración de vinos, logrando un notable éxito durante varios años. En sus inicios el pueblo contaba con aproximadamente 500 habitantes. Para 1825 la población era de alrededor de 900 personas. A pesar de ser un pueblo relativamente pequeño, contaba con una escuela, una Iglesia católica, una pequeña estación policiaca, un hospital y su propia oficina de correo postal. Aproximadamente, para el año 1835 el pueblo se convirtió en refugio de delincuentes que huían de la justicia provenientes, en su mayoría, de Alemania. El fundador y alcalde, Jean-Sebástien Le Grand, tomó medidas para evitar que estos delincuentes siguieran refugiándose en Vign, pero ninguna de estas medidas resultó totalmente efectivas. La actividad delictiva aumentó significativamente y debido a esto, gran parte de los habitantes decidieron marcharse a otros poblados. En 1840, el cultivo de viñedos en el pueblo pasó por una crisis que afectó de manera directa a su economía, ya que esta se basaba principalmente en la elaboración de vinos. Las causas de esta crisis fueron la falta de mano de obra y una plaga que afectó a la mayor parte de los viñedos. Debido a esta crisis, muchos habitantes decidieron marcharse del pueblo, quedando apróximadamente 400. En 1852, la epidemia de cólera terminó por diezmar la población. Entre las víctimas de la epidemia se encontraba el alcalde del pueblo. De 400 habitantes quedaron alrededor de 40, quienes con el paso del tiempo comenzaron a desplazarse a otros poblados pensando que el pueblo estaba maldito por todos los sucesos desafortunados que había sufrido.

Vign en la actualidad 
Durante muchos siglos Vign quedó totalmente desierta y casi totalmente olvidada. Sin embargo, debido a los continuos conflictos armados entre Francia y Alemania por el control de la región de Alsacia, donde se encontraba Vign, el pueblo quedó reducido a ruinas que prácticamente la han borrado del mapa. Actualmente del pueblo sólo quedan las ruinas de su antiguo hospital, su iglesia, entre otras edificaciones.

Referencias 
Small Towns in Early Modern Europe - Peter Clark
Legends of the Dead and Ghosts - Michael Bower

Enlaces externos 
Información sobre pueblos fantasmas (Inglés)
Lista de pueblos fantasmas en Arizona, Estados Unidos (Inglés)
Pueblos fantasmas en Estados Unidos (Inglés)
Ciudades fantasmas de diferentes estados de Estados Unidos (Inglés)